De Vodafonedeildin is de hoogste voetbalcompetitie op de Faeröer, die gesponsord wordt door Vodafone. De competitie startte op 9 april met de wedstrijd tussen EB/Streymur en Víkingur Gøta. Het seizoen 2011 is in totaal het 69e seizoen op de Faeröer. Op de een-na-laatste speeldag, op zondag 16 oktober, werd B36 Tórshavn kampioen van de eilanden en degradeerde 07 Vestur naar de 1. Deild na de verloren wedstrijd tegen B68 Toftir.

Indeling
De competitie bestaat uit 10 clubs en uit 27 speelrondes. De nummers 9 en 10 degraderen rechtstreeks naar de tweede klasse. De nummers 1 en 2 van de tweede klasse promoveren naar Vodafonedeildin. Elke club speelt 9x thuis en 9x uit. De derde keer dat de clubs tegen elkaar spelen wordt voorafgaan de competitie bepaalt wie thuis mag spelen.

07 Vestur en KÍ Klaksvík zijn na één jaar afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. De twee promovendi nemen de plaats in van het gedegradeerde Argja Bóltfelag en FC Suðuroy.

Stand

Topscorers

Externe links
 Voetbalbond van de Faeröer
 Nieuws

Voetbal op de Faeröer
Competitievoetbal 2011
Sportevenement in Denemarken